Anguita ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Anguita (* 1969), spanische Popsängerin
 Carlos Anguita (* 1997), spanischer Karambolagespieler, Welt- und Europameister
 Eduardo Anguita (1914–1992), chilenischer Schriftsteller
 Julio Anguita (1941–2020), spanischer Lehrer, Politiker, Autor und Journalist
 Julio Anguita Parrado (1971–2003), spanischer Korrespondent der „El Mundo“
 Maui Gayme Anguita (* 1983), chilenischer Skirennläufer, siehe Maui Gayme
 Miguel Prieto Anguita (1907–1956), spanischer Künstler

Ort:
 Anguita (Guadalajara), Gemeinde in Spanien

Objekt:
 (9560) Anguita, Asteroid des Hauptgürtels